Il singolare del torneo di tennis Carisap Tennis Cup 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marzio Martelli che ha battuto in finale Salvador Navarro 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Filippo Volandri (secondo turno)
 Marc López (primo turno)
 Oliver Marach (primo turno)
 Stefano Galvani (primo turno)

 Vincenzo Santopadre (quarti di finale)
 Jean-René Lisnard (primo turno)
 Ladislav Švarc (secondo turno)
 Alessio Di Mauro (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Carisap Tennis Cup 2001